In de Verenigde Staten:
 Johnstown (Colorado)
 Johnstown (Nebraska)
 Johnstown (New York)
 Johnstown (Ohio)
 Johnstown (Pennsylvania)
 Johnstown (Wyoming)

In Ierland:
 Johnstown (Dublin)
 Johnstown (County Kildare)
 Johnstown (County Kilkenny)